Muziek
Animal (Conor Maynard), een single van de Britse zanger Conor Maynard
Animal (Def Leppard), een nummer uit 1987
Animal (Neon Trees), een single van de Amerikaanse popband Neon Trees
Animal (Pearl Jam), een single van de Amerikaanse rockband Pearl Jam
Animal (R.I.O.), een single van R.I.O. en U-Jean
Animal (nummer van Álvaro Soler), een single van de Spaanse zanger Álvaro Soler 
Animal (album), een muziekalbum van Ke$ha uit 2010
Personen
Ellen van Dijk (1987), professioneel Nederlands wielrenster, bijgenaamd "The Animal"
George Steele (1937), professioneel worstelaar, bijgenaamd "The Animal"
Road Warrior Animal (1960), professioneel worstelaar
Varia
Animal (Muppet), een drummende Muppet
Animal (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2014
Animal (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van veeteelt en diergeneeskunde